Pietilä (ou Pietila) est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1957), homme d'affaires finlandais
Blake Pietila (né en 1993), joueur américain de hockey sur glace
 (né c. 1953), scénariste et productrice américain
Maria Pietilä Holmner (née en 1986), skieuse alpine suédoise
Mika Pietilä (né en 1973), gardien finlandais de hockey sur glace
Raili Pietilä (1926-2021), architecte finlandaise
Reima Pietilä (1923-1993), architecte finlandais
Tuulikki Pietilä (1917-2009), graphiste finno-américaine

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois